ABRA (ang. American Bulldog Registry and Archives) – amerykański rejestr i archiwum bulldogów
 Abra – drewniana łódź pasażerska
 Abra – polska grupa muzyczna

Geografia:
 Abra – prowincja na Filipinach
 Abra – rzeka na Filipinach

Ludzie:
 Abra – imię żeńskie, hebrajskie, arabskie, semickie, pochodne od Abraham
 Abra z Poitiers (343-360) – święta, córka biskupa Hilarego z Poitiers